Berlakovich ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriela Berlakovich (* 1963), österreichische Universitätsprofessorin und Chirurgin
 Jürgen Berlakovich (* 1970), österreichischer Autor und Musiker
 Nikolaus Berlakovich (* 1961), österreichischer Landwirt und Politiker (ÖVP) 
 Robert Berlakovich (1900–1994), österreichischer Gutspächter und Politiker 

Siehe auch:
 Berlakovits
 Belakowitsch